Реформа де Пинеда има више значења:

 Општина Реформа де Пинеда (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Реформа де Пинеда (Реформа де Пинеда, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику